Лустер () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Лустер — коммуна в губернии Согн-ог-Фьюране в Норвегии.
 Лустер, Ширли (более известна как Джун Кристи; 1925—1990) — американская джазовая певица.